Freneuse kan syfta på:

 Freneuse, Seine-Maritime, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Freneuse, Yvelines, fransk kommun i departementet Yvelines
 Freneuse-sur-Risle, fransk kommun i departementet Eure